Kulosaari – quartiere di Helsinki Est
Kulosaari – isola di Finlandia
Kulosaari – stazione della metropolitana di Helsinki